Флаг городского округа «Город Элиста» столицы Республики Калмыкия Российской Федерации.

Флаг 2004 года

Описание 
«Трёхцветное прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по диагонали на три полосы. Соотношение полос к общей ширине полотнища:

Верхняя белая — 0,424 части, средняя синяя — 0,256 части, нижняя жёлтая — 0,32 части. Угол наклона полос — 34°. В верхнем левом углу полотнища размещено изображение солнца».

Обоснование символики 
Флаг города Элисты по своему содержанию един и гармоничен. Символика флага упрощённо воспроизводит символику герба города. Выбор цветов флага обусловлен местными национальными традициями.

Цвет белой полосы — символ чистоты и мира.

Цвет синей полосы флага — символ неба, вечности, открытости, величия, цвет небесной сферы, используемый во многих символиках народов мира.

Жёлтая полоса символизирует великодушие — традиционный цвет, принятый в буддизме.

Солнце — символ постоянства, ниспосылающее добродетель и благополучие. Красное солнце выполнено в виде стилизованного круглого диска с двенадцатью лучами, распространяющими свет и добро всему сущему, живущему под небом и солнцем. Число «12» — количество периодов, циклов в отсчёте времени, принятых в восточном буддийском летоисчислении.

Флаг 1998 года 
«Флагом города Элисты является прямоугольное полотнище серебристо-белого цвета, в середине которого изображён герб города Элисты».

Примечания 

Флаг